La Prva hrvatska nogometna liga 2018-2019, nota anche come 1.HNL o Telekom Prva HNL, per motivi di sponsorizzazione, è stata la 28ª edizione della massima serie del campionato di calcio croato. È iniziata il 27 luglio 2018 e si è conclusa il 26 maggio 2019. La squadra , campione in carica, si è riconfermata, con cinque giornate di anticipo, campione per la ventesima volta.

Stagione

Novità 
Dalla stagione 2017-2018 è stata retrocessa il Cibalia Vinkovci, mentre dalla Druga HNL è stato promosso il Gorica.

Regolamento 
Le 10 squadre partecipanti si affrontano in un doppio girone di andata e ritorno per un totale di 36 giornate.

La squadra campione di Croazia si qualifica per il secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2019-2020.

Le squadre classificate al secondo e terzo posto, unitamente alla vincitrice della Coppa di Croazia si qualificano per il primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2019-2020.

La penultima classificata disputa uno spareggio con la seconda in Druga HNL 2018-19. L'ultima classificata retrocede direttamente in Druga HNL 2019-20.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Croazia e qualificata alla UEFA Champions League 2019-2020.
      Qualificate alla UEFA Europa League 2019-2020.
 Ammessa allo spareggio promozione-retrocessione.
      Retrocessa in 2.HNL 2019-2020.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone 1ª-18ª

Tabellone 19ª-36ª

Calendario 1ª-18ª

Calendario 19ª-36ª

Spareggi 
L' (9º in Prva liga) affronta in uno spareggio con andata e ritorno il  (2º in Druga liga) per un posto nella Prva liga 2019-20.

Ambedue le compagini rimangono nelle rispettive categorie.

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Druga Liga 2018-2019
 Treća Liga 2018-2019
 Hrvatski nogometni kup 2018-2019

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2018
Calcio nel 2019
Prva hrvatska nogometna liga